Telesis (en llatí Telesis, en grec antic Τέλεσις) fou un poeta èpic grec nadiu de Metimna a Lesbos.

Encara que no és citat per cap autor clàssic apareix a una tauleta de la Villa Borghese com a autor d'una Τιτανομαχία (Titanomàquia).

Referències 

Poetes èpics de l'antiga Grècia en grec
Mitògrafs de l'antiga Grècia
Persones de Lesbos de l'antiguitat